Михаило Рашковић може да се односи на:

 Михаило Рашковић (1827-1872), српски хемичар.
 Михаило А. Рашковић (1854-1913), управник града Београда 1905.